Андре (Анди) Шмид (; род. 30 августа 1983 года, Хорген) — швейцарский гандболист, играющий на позиции разыгрывающего и выступающий за клуб «Кринс/Люцерн» и сборную Швейцарии. Пять раз подряд признавался лучшим игроком сезона в немецкой Бундеслиге (2013—2018).

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в Люцерне, в 2002—2004 годах играл за клуб SG Stans/Luzern, уже тогда начал привлекаться в национальную сборную.

В 2004—2007 годах Шмид выступал за швейцарский клуб «Грассхоппер» из Цюриха, в составе которого становился серебряным призёром чемпионата Швейцарии. В 2007 году Шмид перешёл в клуб  из Цюриха (ещё до объединения «Амиситии» и «Грассхоппера» в 2010 году), в составе которого дважды выиграл чемпионат Швейцарии и дважды признавался самым ценным игроком чемпионата в 2008 и 2009 годах. 

В 2009 году Шмид перешёл в датский клуб , где отыграл один сезон. В чемпионате Дании в тот год команда заняла третье место.

В 2010 году Шмид перешёл в немецкий клуб «Райн-Неккар Лёвен», в составе которого стал победителем чемпионата Германии в 2016 и 2017 годах, а в 2018 году выиграл Кубок Германии. В 2017, 2018 и 2019 годах побеждал в Суперкубке Германии. В 2013 году в составе «Райн-Неккар Лёвен» выиграл Кубок ЕГФ, в 2011 году занял четвёртое место в Лиге чемпионов ЕГФ.

Сборная 
Анди Шмид выступает за сборную Швейцарию. Шмид дебютировал в сборной состоялся 19 декабря 2003 года в возрасте 20 лет в матче против Люксембурга. В 2021 году впервые в карьере сыграл на чемпионате мира в Египте. В 6 матчах турнира забил 44 мяча после 80 бросков.

Всего за сборную Шмид сыграл 180 матчей и забросил 870 мячей. Входит в пятёрку лидеров в истории сборной Швейцарии по сыгранным матчам и заброшенным мячам.

Награды 
 Победитель чемпионата Германии: 2016
 Победитель чемпионата Швейцарии: 2008, 2009
 Самый ценный игрок чемпионата Швейцарии: 2008, 2009
 Обладатель кубка ЕГФ: 2013
 Лучший игрок сезона чемпионата Германии: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Статистика 
Статистика Энди Шмида.
Количество матчей, которые провёл Энди Шмида в сезоне 2018/19, указано на 11.6.2019.

Ссылки 
 Профиль на сайте vvs.handball.ch
 Профиль на сайте клуба «Райн Лёвен» 
 Профиль на сайте ЕГФ

Гандболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по гандболу
Чемпионы Швейцарии по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Грассхоппер»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»